Goldfuchs steht für:

 einen Rotfuchs mit hellerer, gelbroter Fellfärbung 
 Pferde mit golden glänzendem Fell
 eine Goldmünze (veraltet)
 ein blankes Goldstück, wie es bei der Schiffstaufe Verwendung findet